Johann Albani ist der Name folgender Personen:

* Johann Albani, eigentlich Johann Michael Albaneder (1762–1824), österreichischer Bildhauer, Bossierer und Keramiker
 Johann Albani der Ältere (1763–1831), italienischer Maler
 Johann Albani der Jüngere (1794–1835), italienischer Maler